Ruether est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1970), joueur américain de baseball
 (né en 1962), joueur américain de football américain
Rosemary Radford Ruether (née en 1936), féministe et théologienne américaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme